Contea di Garfield o Garfield County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Garfield – Colorado
 Contea di Garfield – Montana
 Contea di Garfield – Nebraska
 Contea di Garfield – Oklahoma
 Contea di Garfield – Utah
 Contea di Garfield – Washington